Ehikhamenor ist der Familienname folgender Personen:
 Ehinomen Ehikhamenor (* 1980), nigerianischer Boxer
 Victor Ehikhamenor, nigerianischer bildender Künstler, Schriftsteller und Fotograf